Drey ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Drey (1890–1965), deutscher Lyriker, Dramatiker und Essayist
 Johann Sebastian von Drey (1777–1853), deutscher katholischer Theologe
 Peter Drey (1824–1894), deutscher Lithograf

Siehe auch:
 Dray
 Drei (Begriffsklärung)
 Trey (Begriffsklärung)